Гней Фу́львий Центума́л (; родился, по одной из версий, в 245 году до н. э. — погиб в 210 году до н. э. близ Гердонии, Апулия) — древнеримский военачальник и политический деятель из плебейского рода Фульвиев Центумалов, консул 211 года до н. э. Участвовал во Второй Пунической войне и погиб в сражении при Гердонии.

Происхождение 
Гней Фульвий принадлежал к плебейскому роду Фульвиев, представители которого переехали в Рим из Тускулума в середине IV века или немного позже и впервые достигли консульства в 322 году до н. э. Согласно Капитолийским фастам, отец и дед Гнея Фульвия носили тот же преномен — Гней. Отец — это консул 229 года до н. э.; о деде известно только то, что он был сыном Гнея Фульвия Максима Центумала, консула 298 года до н. э., чей брат был родоначальником Фульвиев Нобилиоров.

Биография 
Карьера Гнея Фульвия пришлась на Вторую Пуническую войну. В 214 году до н. э. он был курульным эдилом и в этом качестве организовал вместе со своим коллегой Публием Семпронием Тудитаном четырёхдневные сценические игры — первые в истории Рима. Уже в следующем году он получил претуру и два легиона, с которыми действовал против карфагенян в районе Свессулы в Кампании; известно, что он вёл переговоры с капуанской аристократией, думавшей о переходе на сторону Рима.

В 211 году до н. э. Гней Фульвий стал консулом совместно с патрицием Публием Сульпицием Гальбой Максимом. Основные события этой кампании развернулись под Капуей, но там командовали двое проконсулов, а Гальбе и Центумалу сенат приказал оставаться в Апулии для противодействия Ганнибалу. Но после взятия Капуи ситуация в Италии заметно улучшилась, и поэтому было решено, что один из консулов отправится на балканский театр военных действий. Соответствующий жребий выпал Гальбе Максиму, так что Центумал получил единоличное командование в Апулии. Здесь он остался и в следующем году, уже с полномочиями проконсула.

Узнав, что жители Гердонии хотят перейти на сторону Рима, Гней Фульвий привёл армию к этому городу. Он знал, что Ганнибал ушёл в Бруттий, а потому вёл себя беспечно; остался неучтённым печальный опыт его сородича, Гнея Фульвия Флакка, который двумя годами ранее потерял под Гердонией почти всю армию. Римляне разбили лагерь в неудобном месте и не позаботились о сторожевых постах. Ганнибал форсированным маршем подошёл к городу; тогда Центумал вывел армию из лагеря и двинул её в бой. Римская пехота, выстроенная в две линии, отважно сражалась, но вражеская конница предприняла глубокий обход, захватила лагерь, а потом ударила в тыл. В результате армия Гнея Фульвия была уничтожена практически полностью: погибло, по одним данным, 7 тысяч воинов, по другим — 13 тысяч. В числе павших оказались 11 военных трибунов и сам проконсул.

Потомки 
У Гнея Фульвия был сын Марк, претор 192 года до н. э.

Примечания

Источники и литература

Источники

Литература

Ссылки 
 

Фульвии
Преторы
Эдилы
Проконсулы